NSK kan syfta på: 

 NSK – ett kontroversiellt politiskt konstkollektiv som skapades i Slovenien 1984, se Neue Slowenische Kunst
 NSK – en idrottsförening, se Njurunda SK
 NSK – IATA-kod för en flygplats i Norilsk, Ryssland, se Alykel Airport
 NSK – en centerpartistisk morgontidning med utgivningsort Hässleholm, se Norra Skåne
 NSK –  Kroatiens nationalbibliotek och universitetet i Zagrebs centrala bibliotek, se National- och universitetsbiblioteket i Zagreb